Штулац () — населённый пункт в общине Лебане Ябланичского округа Сербии.

На территории села, в урочище Свинарицкая Чука, находятся остатки неолитического поселения 6-го тысячелетия до н. э..

Население 
Согласно переписи населения 2002 года, в селе проживало 370 человек (313 сербов, 54 цыгана, 1 буневец, 1 македонец и 1 русский).

Примечания 

Населённые пункты Сербии